Шифер:

 Шифер — строительный материал.
 Шифер, Ярослав (1895—1982) — югославский хорватский футболист.